А-ліга 2010 — 21-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Титул чемпіона вп'яте здобув Екранас.

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Жальгіріс не отримав ліцензію для участі в змаганнях під егідою УЄФА.
2. Клуб Банга взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як переможець Кубку Литви 2010—2011.
3. З клубу Атлетас було знято 6 очок перед початком сезону через порушення у процесі ліцензування.
4. З клубу Ветра було знято 6 очок перед початком сезону через порушення у процесі ліцензування. Також пізніше було знято 3 очки через борги перед колишнім гравцем Алміром Сулеймановичом. Після 17 туру клуб був знятий зі змагань через фінансові проблеми. Усі результати були анульовані.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 А ліга на soccerway 

2010
Литва
2010 у Литві